Адамс може да се отнася за:
 Хора
 Брайън Адамс (р. 1959), канадски музикант
 Джейн Адамс (1860 – 1935), американска общественичка
 Джери Адамс (р. 1948), северноирландски политик
 Джон Адамс (1735 – 1826), американски политик
 Джон Адамс (композитор) (р. 1947), американски композитор
 Джон Бодкин Адамс (1899 – 1983), северноирландски сериен убиец
 Джон Куинси Адамс (1767 – 1848), американски политик
 Дъглас Адамс (1952 – 2001), британски писател
 Ерик Адамс (р. 1952), американски музикант
 Майкъл Адамс (р. 1971), британски шахматист
 Мери Кей Адамс (р. 1962), американска актриса
 Пач Адамс (р. 1945), американски общественик
 Ричард Адамс (р. 1920), английски писател
 Филип Адамс (р. 1969), белгийски автомобилен състезател
 Хариет Адамс (1892 – 1982), американска писателка
 Градове в САЩ
 Адамс (Масачузетс)
 Адамс (Орегон)
 Окръзи в САЩ
 Адамс (окръг, Айдахо)
 Адамс (окръг, Айова)
 Адамс (окръг, Вашингтон)
 Адамс (окръг, Илинойс)
 Адамс (окръг, Индиана)
 Адамс (окръг, Колорадо)
 Адамс (окръг, Мисисипи)
 Адамс (окръг, Небраска)
 Адамс (окръг, Охайо)
 Адамс (окръг, Пенсилвания)
 Адамс (окръг, Северна Дакота)
 Адамс (окръг, Уисконсин)
 Други
 Адамс – кратер на Венера